Дука може да се отнася за:

 Дука, гръцки историк;
 Дука, византийска аристократична династична фамилия, излъчила няколко византийски императори;
 Константин X Дука, византийски император;
 Михаил VII Дука, византийски император;
 Георги Дука, молдовски княз;
 Константин Дука, молдавски княз;